Барж може да се односи на:

 Барж (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Барж (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Барж (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала